Le mot Londais est le gentilé des habitants de deux communes françaises :

 La Londe, dans le département de la Seine-Maritime (en région Normandie) ;
 Londais est également un patronyme français rare, d'origine normande (du Calvados).
 La Londe-les-Maures, dans le département du Var.